Yichuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Yichuan (伊川县) der bezirksfreien Stadt Luoyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yichuan (Luoyang);
 den Kreis Yichuan (宜川县) der bezirksfreien Stadt Yan'an in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Yichuan (Yan’an).